'CSS Tennessee fue el nombre utilizados por tres buques de la Armada de los Estados Confederados

El primer Tennessee fue quemado antes de completarse sus obras.
El segundo Tennessee fue un buque a vapor, construido en 1853, tomado por la Confederación en 1862. Fue capturado por la Unión en la Batalla de Nueva Orleans y fue dado de alta en la Armada de los Estados Confederados como USS Tennessee. Posteriormente, fue renombrado USS Mobile cuando fue capturado el ironclad CSS Tennessee en el año 1864.
El tercer Tennessee' fue un ironclad botado en 1863, y dado de alta en 1864, que fue capturado por la Unión en la Batalla de la bahía de Mobile, y fue renombrado USS Tennessee''.

Véase también
USS Tennessee

Nombres de buques confederados